Southside steht für:
 Southside (Festival), ein Musikfestival in Deutschland
Southside (Musiker), einen US-amerikanischen Musiker

Southside bezeichnet folgende Orte:
 Southside (Alabama), eine Stadt im Etowah County im US-Bundesstaat Alabama
 Southside (Birmingham, Vereinigtes Königreich), ein Teil der britischen Stadt Birmingham
 Southside (Birmingham, Alabama), ein Teil der Stadt Birmingham (Alabama)
 Southside (Minnesota), ein Township in Minnesota
 Southside (Hardin County, Tennessee), ein Ort im Hardin County in Tennessee
 Southside (Montgomery County, Tennessee), ein Ort im Montgomery County in Tennessee

Siehe auch:
 South Side